Хонда Сивик (Honda Civic) е модел от компактния клас на автомобилния производител Хонда. Първият модел е представен през юли 1972 г.

История

История на моделите

Първа Генерация (1972 – 1979) 

През 1972 г. е представен първият модел Сивик. Отначало колата се е предлагала като hatchback с 2, 3 и 5 врати, а от 1974 г. и като комби.

Двигателят е с обем 1,2 л., а вариантът с 5 врати и комби моделът са с 1,5-литрови двигатели. По-късно Хонда оборудва моделите за американския пазар с CVCC-двигатели. Окачването е било независимо отпред и отзад.

Втора Генерация (1979 – 1983) 

Втората генерация Сивик, наречена Super Civic, се е предлагала с 1,3 л. двигател, а моделът (Country) за северно-американския пазар – с 1,5 л двигател и мощност от 51 kW. Автомобилът се е предлагал с 4-степенна ръчна скоростна кутия и 2-степенна Hondamatic. Малко по-късно колата се предлага и с 5-степенна ръчна скоростна кутия и 3-степенна Hondamatic. Включеното във втората генерация комби, е на базата на по-дългата лимузина с 4 врати (само за Япония, САЩ и Швейцария).

Трета Генерация (1983 – 1987) 

Wonder Civic, от тази генерация Сивик се предлага официално комби-модел за Европа. Колесната база е нараснала с 23 cm., а предлаганите двигатели са 1,2 л., 1.3, и 1,5 л., като топ моделът е бил 1,5i GT с мощност от 74 kW (100к.с.). Представен е и нов 1,5 л. двигател с 12 клапана (по 3 клапана на цилиндър). Произвеждат се hatchback с 3 врати, седан с 4 врати, ван с 4 врати „Shuttle“ и CRX купе, които са на една основа.
CRX е Сивик с променена конструкция. В САЩ се е предлагала единствено като двуместен автомобил, а в останалата част от света е имал задна седалка. Базовият CRX 1,3 използва 1,3 л. 8V двигател, а Si моделът на CRX от 1985 г. използва системата за впръскане на гориво PGM-FI и двигател 1,5 л. 12V. Този двигател е вграден година по-късно в Сивик Si. През 1987 г. системата за задвижване на 4-те колела на Shuttle е сменена с нова Real-Time four-wheel drive system (RT4WD), която автоматично задвижва задните колела при нужда.

Четвърта Генерация (1987 – 1991) 

При наречената Grand Civic четвърта генерация, всички двигатели са с 4 клапана на цилиндър. Кубатурата им е от 1,3 л. до 1,6 л. Двигателите са съчетани с 5-степенна ръчна или с 4-степенна автоматична скоростна кутия. Топ моделът е с 1,6i VTEC (B16A1) двигател, който е първият в света използващ система за управление на хода на клапаните. При четвъртата генерация Хонда поставя за пръв път в автомобил за масово производство така нареченото Double Wishbone окачване, с което подобрява значително поведението на колата.

Hatchback

Лимузина 
В Япония, алпийските и скандинавските държави е имало опция (както при Honda Civic Shuttle) за задвижване на четирите колела. Този модел се е предлагал с 1,6 л. двигател и 6-степенна ръчна скоростна кутия.

Шатъл 
В повечето държави комби моделът на Сивик четвърта генерация е носил името Шатъл, а в Америка Civic Wagon. Shuttle се е предлагал с 1,5 л. и 1,6 л. (като в Япония се е предлагал и 1,3 л.) двигатели, комбинирани с 5-степенна скоростна кутия, като алтернатива е имало и 4-степенна автоматична. Колата се е предлагала и с перманентно задвижване на всички колела, като този модел е бил само с 5-степенна ръчна скоростна кутия. От 1989 RT4WD системата е можело да се съчетава с ABS.

Пета Генерация

Hatchback 

Петата генерация е по-голяма и по-мощна. Двигателите започват с 1,3 л. и свършват с 1,6 л двигател с два разпределителни вала, VTEC система и мощност от 160 к.с. Спортното му излъчване му донася наименованието Sporty Civic.

Седан

Купе

Шеста Генерация 

Позната още като Miracle Civic, шеста генерация предлага най-много разновидности на модела – с 3-врати, 4-врати, 5-врати, купе и комби (Aerodeck). Приликата на 5-вратия модел с Rover 200 и Rover 400 не е случайна, по това време Honda и Rover разработват заедно автомобилите. Купето се произвежда в САЩ, моделите с 3 и 4 врати – в Япония, а моделът с 5 врати и комби моделът се произвеждат в новия завод в Swindon (Англия). През 1997 г. Honda правят Facelift модела с 5 врати и комбито. Моделите с 3 и 4 врати получават Facelift през 1999. През 1997 г. се появява първия TYPE R (само в Япония) с мощност от 136 kW (185 к.с.) и кубатура 1,6 л.

Купе

3-Врати

4-Врати

5-Врати 

1 С дизелов двигател от Rover (Rover 420D, Rover 45) без intercooler.

Aerodeck 

1С дизелов двигател от Rover (Rover 420D, Rover 45) с intercooler.

Седма Генерация (2001 – 2006) 

При седмата генерация за пръв път се вгражда дизелов мотор (от Исузу) в хечбек моделите. Представен е също CIVIC IMA (Integrated Motor Assist), който е задвижван от 1,3 л. i-DSL и 144 Volt електромотор. Мощността е 83 к.с. а разходът е 4,3 л на 100 км. Тази хибридна система на Хонда печели през 2004 г. година наградата „Engine of the Year“ в клас от 1 до 1,4 л. Топ моделът на седмата генерация е Civic TYPE R, той е и единственият, който е задвижван от нов i-VTEC (DOHC)двигател.

Facelift (от 2004) 

В края на 2003 г. и началото на 2004 г. Civic получава facelift. Според Хонда, има промени по 500 части от колата, като повечето не са видими външно. Най-забележими са предната броня, фаровете (които вече са с прожекторни елементи) и стоповете. Мигачите в калниците са заменени от LED такива и внедрени в страничните огледала.

Автомобили на Хонда
Малки автомобили
Средни автомобили